«24 часа» — российский кинофильм 2000 года.

Сюжет 
Профессиональный убийца Феликс, по прозвищу Бриллиант, сотрудничает с «профсоюзом киллеров». Последний заказ сделан вором в законе Костой.

Некоторое время спустя хозяин «Нефтяника» Галим через посредников предупреждает Феликса, чтобы тот отказался от заказа.
Несмотря на предупреждение, Феликс выполняет заказ, и с этого момента начинается полная интриги игра, где охотник становится дичью. Теперь тот посредник, который не смог выполнить наказ Галима «сохранить жизнь его человеку», получает предупреждение: «24 часа, Лёва, иначе зарою под землю на три метра и поставлю памятник Дзержинскому». В тюрьме Бриллиант надолго не задерживается, он бежит из одиночной камеры вместе с охранником. Но Феликсу сразу же приходится убедиться, что предупреждение было слишком серьёзным…

По содержанию «душевных» бесед Феликса с Зондером, осведомлённости Льва Шаламова и обещанию Галима «поставить памятник», становится ясно что, скорее всего, они вместе служили в профсоюзе киллеров.

Побегом из тюрьмы начинается смертельно опасная погоня. Всего 24 часа есть у Феликса, чтобы добраться до заветной цели — далекого теплого острова, где ждет его любимая женщина и деньги, полученные за последний заказ. Всего 24 часа дано братьям Шаламовым, чтобы убрать Феликса. И если младший брат в паузах между дозами кокаина не сразу осознает, насколько опасна эта погоня, то старший прекрасно понимает, что после этого задания они могут никогда уже не вернуться в уютный загородный дом…

Музыкальное сопровождение фильма: группа «Моральный кодекс».

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Наталья Корецкая
 Режиссёр: Александр Атанесян
 Операторы: Алексей Родионов и Маша Соловьева
 Художник: Виктор Петров

Награды и номинации 
 2000 — Первое место в конкурсе «Выборгский счёт» на кинофестивале «Окно в Европу» — Александр Атанесян
 2000 — Премия «Золотой овен» за лучший режиссёрский дебют — Александр Атанесян
 2000 — Номинация на «Золотую розу» кинофестиваля «Кинотавр» — Александр Атанесян

Примечания

Ссылки 
 «24 часа» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «24 часа» (2000) на сайте RUSKINO

Драматические фильмы-боевики России
Фильмы России 2000 года
НТВ-Профит